(littéralement « fusil de chasse » en anglais) peut faire référence à :
 une technique liée au séquençage d'un génome,
 une technique de calage d'alcool,
 une position du quarterback au football américain.

Œuvres 
Shotgun (2004), un album de Tony Lucca,
Shotgun (2011), un épisode de la série télévisée Breaking Bad,
Shotgun (2011), une chanson du groupe de rock Limp Bizkit.
Shotgun (1955) western de  Lesley Selander
Shotgun, chanson de George Ezra de l'album Staying at Tamara's sortie en 2018.

Voir aussi 
Shootgunning, un type de lecture à froid,
 Riding shotgun : voyager sur le siège passager avant, dans la culture américaine,
WWF Shotgun Saturday Night, une série télévisée de la World Wrestling Federation.